Тоса може бити:

 Провинција Тоса у Јапану

 јапански борац, пасмина
 Тоса (Кочи), јапански град
 3150 Тоса, астероид главног појаса
 Тоса (феудална област)